

Letteratura 
Real World – romanzo di Natsuo Kirino del 2003

Musica 
 Real World Records - etichetta discografica fondata da Peter Gabriel nel 1989
 Real World - singolo degli Heartland del 1991
 Real World – traccia della colonna sonora di Last Action Hero del 1993, eseguita dai Queensrÿche
 Real World – singolo dei Matchbox Twenty del 1998, dall'album Yourself or Someone Like You
Real World – singolo dei The All-American Rejects del 2009, dall'album When the World Comes Down

Televisione 
The Real World – reality di MTV